Трій-ла-Віль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 130 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 313,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трій-ла-Віль на сайті французького Національного інституту географії
 Трій-ла-Віль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трій-ла-Віль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Трій-ла-Віль на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Трій-ла-Віль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза